Monroeville kan avse:

 Monroeville, Alabama
 Monroeville, Kalifornien
 Monroeville, Indiana
 Monroeville, New Jersey
 Monroeville, Ohio
 Monroeville, Pennsylvania